Zufall steht für:

 Zufall, Ereignis

Weiteres:

 Kommissar Zufall, journalistische Redewendung für kriminalistisches Glück
 Zufall (Unternehmen), Logistikunternehmen

Zufall ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Zufall (* 1987), freie Autorin, Dramatikerin und Theatermacherin aus Berlin 
 Jörg Zufall (* 1963), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:

 Alles kein Zufall 
 Überlieferungszufall 
 Zufallhütte 
 Zufallstechnik 
 Zufallssämling